Rote Hilfe bezeichnet

 die bundesdeutsche Organisation Rote Hilfe (Verein)
 die Rote Hilfe Deutschlands (RHD) der Weimarer Republik
 die Internationale Rote Hilfe (IRH) als Gründung der Komintern
 die Österreichische Rote Hilfe (1923–1945)
 die Rote Hilfe e. V. (1973–1979 Hilfsorganisation der KPD-AO)
 verschiedene „autonome“ Rote-Hilfe-Gruppen der 1970er Jahre in Westdeutschland
 die Rote Hilfe war der Titel einer 1971–1974 erschienenen Zeitschrift, die von verschiedenen Gefangenenhilfsgruppen getragen wurde wie: Schwarzkreuz, Rote Hilfe und Schwarze Hilfe